Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1994 var den åttonde upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Sydney i New South Wales i Australien och vanns av Pakistan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
The-sports.org

1994
1994 i Australien
Sportevenemang i Sydney
Internationella sportevenemang i Australien
Landhockey i Australien
Sportåret 1994
Sydney under 1900-talet